Наталья Валентиновна Радина (также Радзина, ; род. 3 мая 1979, Кобрин) — белорусская журналистка, главный редактор новостного сайта Хартия’97.

Биография 
Радина родилась 3 мая 1979 года в городе Кобрин Брестской области. Её отец служил в ВВС, а мать работала в детском саду. С 1979 по 1985 год Радина жила в Польше, где служил её отец. В 1996 году окончила среднюю школу в Кобрине.

В 2001 году окончила факультет журналистики Белорусского государственного университета. С 1997 года работала в независимых газетах «Имя», «Народная воля», «», «». С 2001 года — главный редактор сайта «Хартия’97».

В 2010 году Радина и сотрудники «Хартии’97» освещали оспариваемые президентские выборы, на которых кандидат от демократов Андрей Санников проиграл Александру Лукашенко, и последовавшие протесты. 21 декабря 2010 года КГБ обыскало офис Хартии’97 и арестовало Радину. Ей было предъявлено обвинение в «организации массовых беспорядков» — преступлении, предполагающем до 15 лет тюремного заключения. Amnesty International назвала её узником совести, Комитет защиты журналистов высказался в её защиту. 31 января 2011 года Радина была освобождена при условии, что она переедет из Минска в Кобрин, не будет его покидать и будет ежедневно регистрироваться в милиции. Кроме того, её паспорт был конфискован и ей было запрещено рассказывать о своём деле.

В марте 2011 года Радина бежала из Белоруссии в Россию, в Москву, где провела 4 месяца. 28 июля вылетела в Литву через Нидерланды после признания ООН беженкой, 4 августа попросила в Литве политическое убежище.

В сентябре 2012 года Радина открыла филиал «Хартии’97» в Варшаве, после чего стала жить и работать там.

Награды 
 Медаль «100 лет БНР» (2018, Рада Белорусской народной республики).
 Международная премия за свободу прессы от Комитета защиты журналистов (2011).

Примечания 

Журналистки Белоруссии
Лауреаты Международной премии за свободу прессы
Лица, признанные узниками совести организацией Amnesty International в Белоруссии